Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2014 года проводился с 20 по 23 марта в городе Сундсвалль.

В чемпионате приняло участие 18 команд.

Победитель чемпионата получал право представлять Швецию как её смешанная сборная команда на чемпионате Европы среди смешанных команд, который состоялся в сентябре 2014 в городе Торнбю (Дания).

Чемпионом стала команда Skellefteå CK Mabergs (Шеллефтео; скип Патрик Мабергс); команда кёрлинг-клуба Skellefteå CK выиграла чемпионат в 3-й раз в своей истории, Патрик Мабергс — впервые. Серебряные медали завоевала команда CK Granit-Gävle Noreen (Евле; скип Пер Норин). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK/IK Fyris Wranå (Сундбюберг; скип Расмус Врано).

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 4 команды в каждой (A, B, C, D; в группах C, D — по 5 команд), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг, в котором каждая команда играет по разу с каждой. Команды ранжируются по количеству побед, при равном количестве побед — по разности выигранных и проигранных камней, при равенстве этого показателя — по результату личной встречи. Команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд 

''«W» — техническая победа (счёт матча в источниках не указан), «L» — техническое поражение

Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2014

2014
Спорт в Швеции в 2014 году
Спортивные соревнования в Сундсвалле
Март 2014 года